Der Name Wirral steht für:

 eine Halbinsel im Nordwesten Englands; siehe Wirral (Halbinsel)
 einen Verwaltungsbezirk in Merseyside, der die nördliche Hälfte der Halbinsel umfasst; siehe Metropolitan Borough of Wirral